Волтер Кетлетт (; 4 лютого 1889 — 14 листопада 1960) — американський актор. Він зробив кар'єру, граючи захоплених, цікавих та темпераментних хвальків.

Кар'єра 
Кетлетт народився в Сан-Франциско, штат Каліфорнія.

Він почав кар'єру на сцені в 1906 році і дебютував на Бродвеї.

Його перша поява у фільмі була в 1912 році, але потім він повернувся на сцену і не з'являвся у фільмах до 1929 року. Він виступав в оперетах і мюзиклах, в тому числі «Саллі» (1920) і «Lady Be Good» (1924). У минулому, він представив пісню «Oh, Lady Be Good !». Кетлетт з'являвся в декількох німих фільмах. Три з його найпам'ятніших ролей були у фільмах: «Янкі Дудл Денді», «Виховання крихітки» та «Містер Дідс переїжджає до міста».

Він зіграв Джона Барсад в 1935 році у «A Tale of Two Cities» (1935), в головній ролі Рональд Колман. У 1940-му році озвучив героя діснеївського мультфільму «Піноккіо». У 1950-ті роки він з'явився в таких фільмах, як «Here Comes the Groom», «Friendly Persuasion» і «Beau James», а також Діснеївський серіал «Davy Crockett».

За свій внесок у кіноіндустрію Кетлетт був удостоєний зірки на Голлівудській алеї слави 8 лютого 1960 року.

Смерть 
Волтер Кетлетт помер від інсульту 14 листопада 1960 року в , Каліфорнія.

Фільмографія 

 Second Youth (1924) — John McNab
 Summer Bachelors (1926) — Bachelor No. 1
 The Music Master (1927) — Medicine Show Barker
 Why Leave Home? (1929) — Elmer
 Married in Hollywood (1929) — Joe Glitner
 Happy Days (1929) — End Man — Minstrel Show
 Let's Go Places (1930) — Rex Wardell
 The Big Party (1930) — Mr. Goldfarb
 The Golden Calf (1930) — Master of Ceremonies
 The Florodora Girl (1930) — De Boer
 Перша шпальта (1931) — Murphy
 Honeymoon Trio (1931, short) —The Nuisance
 One Quiet Night (1931, short)
 Платинова блондинка (1931) — Bingy
 Maker of Men (1931) — McNeil
 Cock of the Air (1932) — Col. Wallace
 Sky Devils (1932) — Master of Ceremonies — Canteen Show (uncredited)
 The Expert (1932) — Al
 It's Tough to Be Famous (1932) — Joseph Craig 'Joe' Chapin
 Back Street (1932) — Bakeless
 Okay, America! (1932) — City Editor aka 'Lucille'
 Big City Blues (1932) — Cousin 'Gibby' Gibboney
 Rain (1932) — Quartermaster Bates
 The Sport Parade] (1932) — 'Shifty' Morrison
 Rockabye (1932) — Jimmy Dunn
 Olsen's Big Moment (1933) — Robert Brewster III
 Private Jones (1933) — Spivey
 Mama Loves Papa (1933) — Tom Walker
 Arizona to Broadway (1933) — Ned Flynn
 Only Yesterday (1933) — Barnes (uncredited)
 So This Is Harris! (1933, Oscar-winning short) — Himself
 Unknown Blonde (1934) — Publicity Man
 The Captain Hates the Sea (1934) — Joe Silvers
 Lightning Strikes Twice (1934) — Gus
 Every Night at Eight (1935) — Master of Ceremonies
 The Affair of Susan (1935) — Gilbert
 A Tale of Two Cities (1935) — Barsad
 Містер Дідс переїжджає до міста (1936) — Морров
 We Went to College (1936) — Senator Budger
 Follow Your Heart (1936) — Joe Sheldon
 Cain and Mabel (1936) — Jake Sherman
 Four Days' Wonder (1936) — Duffy
 Banjo on My Knee (1936) — Warfield Scott
 Sing Me a Love Song (1936) — Mr. Sprague (uncredited)
 I Loved a Soldier (1936)
 On the Avenue (1937) — Jake Dibble
 Love Is News (1937) — Eddie Johnson
 Wake Up and Live (1937) — Gus Avery
 Love Under Fire (1937) — Tip Conway
 Varsity Show (1937) — Professor Sylvester Biddle
 Danger — Love at Work (1937) — Uncle Alan
 Every Day's a Holiday (1937) — Nifty Bailey
 Come Up Riches (1937)
 Виховання крихітки (1938) — констебль Слокум
 Going Places (1938) — Franklin Dexter
 Exile Express (1939) — Gus
 Kid Nightingale (1939) — Skip Davis
 Піноккіо (1940) — Honest John Worthington Foulfellow (voice, uncredited)
 Half a Sinner (1940) — Station Attendant
 Pop Always Pays (1940) — Tommy Lane
 Comin' Round the Mountain (1940) — W.P.A. Clerk
 Spring Parade (1940) — Headwaiter
 The Quarterback (1940) — Tom
 Li'l Abner (1940) as Barber
 Remedy for Riches (1940) — Clem
 Honeymoon for Three (1941) — Waiter
 The Wild Man of Borneo (1941) — 'Doc' Skelby
 You're the One (1941) — Program Director
 Horror Island (1941) — Sergeant McGoon
 Million Dollar Baby (1941) — Mr. Simpson
 Hello, Sucker (1941) — G. Remington 'Max' Conway
 Bad Men of Missouri (1941) — Mr. Pettibone
 Manpower (1941) — Sidney Whipple
 Unfinished Business (1941) — Billy Ross
 Sing Another Chorus (1941) — Theodore Gateson
 It Started with Eve (1941) — Doctor Harvey
 Steel Against the Sky (1941) — Professor Rupert Sampson
 Wild Bill Hickok Rides (1942) — Sylvester W. Twigg
 Star Spangled Rhythm (1942) — Walter- 'Sweater, Sarong & Peekaboo Bang' Number
 My Gal Sal (1942) — Col. Truckee
 Syncopation (1942) — Spelvin
 Янкі Дудл Денді (1942) — Theatre Manager
 Maisie Gets Her Man (1942) — Jasper
 Give Out, Sisters (1942) — Gribble
 Between Us Girls]] (1942) — Desk Sergeant
 Heart of the Golden West (1942) — Colonel Silas Popen
 How's About It (1943) — Whipple
 They Got Me Covered (1943) — Hotel Manager
 Hit Parade of 1943 (1943) — J. MacClellan Davis
 Cowboy in Manhattan (1943) — Ace Robbins
 Get Going (1943) — Horace Doblem
 The West Side Kid (1943) — Ramsey Fensel
 Fired Wife (1943) — Judge Allen
 His Butler's Sister (1943) — Mortimer Kalb
 Up in Arms (1944) — Major Brock
 Hat Check Honey (1944) — Tim Martel
 Her Primitive Man (1944) — Hotel Clerk
 Lady, Let's Dance (1944) — Timber Applegate
 Pardon My Rhythm (1944) — O'Bannion
 Ghost Catchers (1944) — Colonel Breckinridge Marshall
 Three Is a Family (1944) — Barney Meeker
 My Gal Loves Music (1944) — Dr. Bilbo
 Hi, Beautiful (1944) — Gerald Bisbee
 Lake Placid Serenade (1944) — Carlton Webb
 The Man Who Walked Alone (1945) — Wiggins
 I Love a Bandleader (1945) — B. Templeton James
 Riverboat Rhythm (1946) — Colonel Jeffrey 'Smitty' Witherspoon
 Slightly Scandalous (1946) — Mr. Wright
 I'll Be Yours (1947) — Mr. Buckingham
 Are You with It? (1948) — Jason (Pop) Carter
 Mr. Reckless (1948) — Joel Hawkins
 The Boy with Green Hair (1948) — The King
 Henry, the Rainmaker (1949) — Mayor Colton
 Leave It to Henry (1949) — Mayor Colton
 Look for the Silver Lining (1949) — Himself
 Dancing in the Dark (1949) — Joe Brooks
 Ревізор (1949) — полковник Кастін
 Father Makes Good (1950) — Mayor George Colton
 Father's Wild Game (1950) — Mayor George Colton
 Father Takes the Air (1951) — Mayor George Colton
 Here Comes the Groom (1951) — Mr. McGonigle
 Honeychile (1951) — Al Moore
 Davy Crockett and the River Pirates (1956) — Colonel Plug (archive footage)
 Дружнє переконання (1956) — Professor Quigley
 The Gay Nineties (1956)
 Beau James (1957) — Gov. Alfred E. 'Al' Smith (final film role)

Примітки

Посилання 
 

Поховані на Цвинтарі Святого Хреста (Калвер-Сіті)
Сторінки з неперевіреними перекладами